Název Craigellachie může znamenat:

 Craigellachie (Skotsko) – vesnice ve Skotsku
 Craigellachie (Kanada) – obec v Kanadě
 Craigellachie (národní rezervace) – rezervace ve Skotsku
 Craigellachie Bridge – most ve Skotsku
 Craigellachie (palírna) – palírna whisky
 Craigellachie (whisky) – Skotská whisky

Externí odkazy